Тала́нс (, ) — коммуна во французском департаменте Жиронда, округ Бордо, административный центр кантона Таланс.

Географическое положение 
Таланс — юго-западный пригород города Бордо и соединён с ним автобусными и трамвайными маршрутами.

Экономика

Виноделие 
Таланс находится в винодельческом регионе Бордо, в области О-Грав и примыкает к Пессаку. Вина Таланса и соседних с ним коммун в 1987 году были выделены в отдельный апеласьон . 

В Талансе находятся виноградники ,  и Шато Ля Миссион О-Брион. В 1953 году вина этих хозяйств были включены в список лучших вин Грава. В 1983 году все три винодельни, некогда бывшие частью единого поместья О-Брион, были выкуплены семьёй Диллон, владельцем соседнего Шато О-Брион (оно относится к Пессаку) и вошли в конгломерат . Производство собственных вин с каждого из этих виноградников продолжалось более 20 лет, однако в 2005 году прекратился выпуск , а в 2009 году — .

Образование и спорт 
В Талансе находится Университет Бордо I. Он появился здесь после майских событий во Франции 1968 года.

Среди легкоатлетов Таланс известен как место ежегодного турнира по многоборью «Décastar».

Уроженцы 
  (род. 1983) — французский футболист.
 Жозе Бове (1953 г.р.) — общественный деятель, фермер
 Жером Каюзак (1952 г.р.) — французский политик, по профессии — косметический хирург.
 Хенрик, принц-консорт Датский (1934 г.р.) — супруг королевы Дании Маргрете II
 Кетеван Багратион-Мухранская (1954 г.р.) — грузинский посол при Святом Престоле

Города-побратимы 
  Трикала, Греция;
  Алькала-де-Энарес, Испания;
  Шавиш, Португалия.

Ссылки 
 Андре Люртон: человек по имени Бордо
  
Города Аквитании